Geografie
 Italië:
 Genua (stad), hoofdstad van regio Ligurië
 Genua (metropolitane stad), opvolger van de gelijknamige provincie 
 Genua (provincie), voormalige provincie (tot 2015)
 Aartsbisdom Genua, kerkprovincie met Alessandria
 Republiek Genua, voormalige stadstaat
 Genua (departement), Napoleontisch departement
 Colombia:
 Génova (Quindío), gemeente in departement Quindío
 Génova (Nariño), hoofdstad van de gemeente Colón
 Guatemala:
 Génova (Guatemala), gemeente in departement Quetzaltenango
 Verenigde Staten:
Genoa (Colorado)
Genoa (Illinois)
Genoa (Michigan)
Genoa (Nebraska)
Genoa (Nevada)
Genoa (New York)
Genoa (Ohio)
Genoa
Genoa City
Personen
Maria Genova, Nederlandse schrijfster van Bulgaarse afkomst
Poli Genova, Bulgaarse zangeres
Sport & spel
Genoa Cricket and Football Club, een Italiaanse voetbalclub
Tv & film
 Genova (film), Engels-Italiaanse film met Colin Firth in de hoofdrol
Vervoer
 Genua (zeil), soort zeil